El Condado de DeKalb es el nombre asignado a seis condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de DeKalb (Alabama)
 Condado de DeKalb (Georgia)
 Condado de DeKalb (Illinois)
 Condado de DeKalb (Indiana)
 Condado de DeKalb (Misuri)
 Condado de DeKalb (Tennessee)